Kelso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Estelle H. Kelso
 Leon Hugh Kelso